Hokkaidó, případně počeštěně Hokaido, či hokaido, může být: 
 Hokkaidó, nejsevernější a druhý největší japonský ostrov
 dýně hokkaidó, varieta tykve velkoplodé (Cucurbita maxima)
 Motorový vůz 811, ironická přezdívka
 Hokkaido-Ken, japonské psí plemeno